L'Umaglesi Liga 2014-2015 è stata la ventiseiesima edizione della massima serie del campionato georgiano di calcio. La stagione è iniziata il 9 agosto 2014 e si è conclusa il 27 maggio 2015. Il  ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia con sei punti di vantaggio su  e . Sono stati retrocessi il  (dopo lo spareggio promozione-retrocessione), il  e il .

Stagione

Novità 
Dalla Umaglesi Liga 2013-2014 sono stati retrocessi lo  e il , per poi essere riammessi in Umaglesi Liga per l'allargamento del campionato da 12 a 16 squadre. Dalla Pirveli Liga sono stati promossi lo  e il , vincitori dei due gironi, e sono stati ripescati il  e la , secondi classificati nei due gironi, sempre per l'allargamento dell'Umaglesi Liga da 12 a 16 squadre.
Prima dell'inizio del campionato il K'olkheti Poti ha cambiato denominazione in .

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. La squadra prima classificata è stata dichiarata campione di Georgia ed ammessa al secondo turno preliminare della UEFA Champions League 2015-2016. La seconda e la terza classificata venivano ammesse al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2015-2016. Se la squadra vincitrice della coppa nazionale, ammessa al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2015-2016, si classificava al secondo o terzo posto, l'accesso al primo turno di Europa League andava a scalare. Le ultime due classificate venivano retrocesse in Pirveli Liga, mentre la quattordicesima classificata uno spareggio promozione/retrocessione contro la vincente dello spareggio tra le seconde classificate dei due gironi di Pirveli Liga per un posto in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Georgia e ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammesse alla UEFA Europa League 2015-2016
 Ammessa allo spareggio promozione/retrocessione
      Retrocesse in Pirveli Liga 2015-2016

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti (solo tra due squadre)
Differenza reti generale
Reti totali realizzate

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione 
Allo spareggio è stato ammesso il Met'alurgi Rustavi, quattordicesimo classificato in Umaglesi Liga, e il Lokomotivi Tbilisi, vincente dello spareggio tra le seconde classificate nei due gironi di Pirveli Liga. La vincente è stata ammessa alla Umaglesi Liga 2015-2016.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Erovnuli Liga